Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Sell e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Gouichi Motomura e Takao Suzuki 3-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  Myles Wakefield (primo turno)
 Michael Sell /  Kevin Ullyett (Campioni)

 David DiLucia /  Chris Haggard (quarti di finale)
 Bill Behrens /  Grant Doyle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 1997